Поморие — топоним в Болгарии.
 Поморие — город.
 Поморие — община.
  — болгарский футбольный клуб.

См. также